Muntanyes:
 Cap de la Creu (Gósol), muntanya de Gósol (Berguedà)
 Cap de la Creu (Foradada), muntanya de Foradada (Noguera)